Три-Пойнтс — топоним. Может означать:

 Три-Пойнтс (мыс) — мыс в Гане.
 Три-Пойнтс (газовое месторождение) — газовое месторождение в Гане.